Universitat: Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill, universitat nord-americana.
 Partit polític: Unitat Nacional Catalana, partit polític català